Preusmjeri Nacrt:Boeing YAL-1